Solaria, rivista di letteratura
 Solaria, collana fantascientifica dell'editore Fanucci
 Solaria, pianeta immaginario creato dalla penna di Isaac Asimov.
 Solaria, genere di piante della famiglia Amaryllidaceae